Booker T – wrestler statunitense
 Booker T. & the M.G.'s – gruppo musicale statunitense
 Booker T. Jones – organista, polistrumentista e compositore statunitense, noto come frontman della band Booker T. & the M.G.'s
 Booker T. Laury – musicista e cantante statunitense
 Booker T. Washington – educatore, scrittore e oratore statunitense